Cognini – abitanti di Cogna (Piazza al Serchio)
Cognini – abitanti di Cogne